

Виша — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Виша — село, Зубово-Полянський район, Мордовія